Rendez-vous à Mexico est un titre notamment porté par :
 Rendez-vous à Mexico, chanson du chanteur français Jean Rigaux ;
 Rendez-vous à Mexico, film mexicain de Gerardo Gatica González sorti en 2021.

Homonymie de titre